Po dolinam i po vzgoriam (Nederlands: "Door valleien, over heuvels") is een lied uit de Russische Revolutie. Het lied is door Joeri Chernavsky geschreven en er zijn door onder andere Vladimir Gilyarovsky en Peter Parfenov teksten voor geschreven.

Het lied is naar verschillende talen vertaald. Een bekend gebruik van het lied was door Joegoslavische partizanen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Russische versie

Russisch lied
Revolutionair lied